Atbara ist:

 Atbara (Sudan), eine Stadt in Sudan
 Atbara (Fluss), ein rechter Nebenfluss des Nils
 für die Schlacht zwischen den Mahdisten und einer anglo-ägyptischen Armee am 8. April 1898, siehe Schlacht am Atbara